Amerikai Egyesült Államok
Bessemer (Alabama)
Bessemer (Colorado)
Bessemer City (Észak-Karolina)
Bessemer (Michigan)
Bessemer Township (Michigan)
Bessemer (Ohio)
Bessemer (Pennsylvania)
Bessemer, North Braddock (Allegheny megye, Pennsylvania)
Bessemer (Lawrence megye, Pennsylvania)
Bessemer (Westmoreland megye, Pennsylvania)
Bessemer Bend (Wyoming)
 Kanada
 Bessemer (Ontario)
egyéb
Henry Bessemer (1813–1898), angol mérnök, feltaláló
Bessemer-acélgyártás